Влади́мир Игнате́нко: Игнатенко, Владимир Владимирович (род. 1937) — народный депутат Украины.
 Игнатенко, Владимир Владимирович (род. 1955) — советский легкоатлет, спринтер.